Loud And Dangerous: Live In Hollywood är ett livealbum av bandet L.A. Guns från 2006.

Låtlista
 No Mercy
 Sex Action
 Never Enough
 Over The Edge
 Rock N' Roll Outlaw (Rose Tattoo cover)
 Nothing Better To Do
 Hellraisers Ball
 One More Reason
 Electric Gypsy
 Ballad Of Jayne
 Rip And Tear
 Don't Look At Me That Way

DVD:
 Hollywood's Burning
 It Don't Mean Nothing

Medverkande
Phil Lewis - sång 
Stecey Blades - gitarr
Adam Hamilton - bas
Steve Riley - trummor 

Musikvideoalbum 2006
Album av L.A. Guns